«Зенит» — петербургская женская футбольная команда, аффилиат футбольного клуба ФК «Зенит». Основана 21 января 2020 года. Участник российских соревнований по футболу среди женщин.

История 
В начале 2020 года было объявлено о появлении в структуре футбольного клуба «Зенит» женской футбольной команды, которая была включена в состав участников чемпионата России, заменив расформированное ижевское «Торпедо».

Презентация команды состоялась 10 марта 2020 года. Главным тренером команды стала Ольга Порядина.

В сезоне 2021 года команда дошла до финала кубка России и завоевала бронзовые медали чемпионата.

В сезоне 2022 года ЖФК «Зенит» досрочно стал чемпионом России, за два тура до финиша сыграв вничью 0:0 с «Ростовом».

Домашней ареной для команды является стадион «Смена».

Достижения

Титульные 
Чемпионат России
  Чемпион России: 2022
  бронзовый призёр: 2021
Кубок России
 финалист (2): 2021, 2022

Матчевые 
Самые крупные победы
 7:0 — в матче Суперлиги: «Рубин»—«Зенит» (16.04.2022);
 9:0 — в матче Кубка России: «Химки-УОР»—«Зенит» (16.07.2022);
Самые крупные поражения
 0:3 — 2 раза в матчах Суперлиги: «Зенит»—«Локомотив» (31.10.2020) и «Зенит»—«Рязань-ВДВ» (16.10.2021);
 0:1 — 2 раза в матчах Кубка России: «Зенит»—«Локомотив» (04.10.2020) и «Локомотив»—«Зенит» (02.10.2021); 1:2 — 1 раз: «Зенит»—«ЦСКА» (04.11.2022)
Беспроигрышные серии
 в чемпионатах России (2022): началась в матче Зенит—Звезда-2005 (счёт 4:0, 13.03.2022) и завершилась в матче Зенит—ЦСКА (счёт 1:1, 21.10.2022) и составляет 23 матча (17 побед и 6 ничьих);
 в официальных матчах (2022): (ЧР, КР):началась в матче Зенит—Звезда-2005 (счёт 4:0, 13.03.2022) и завершилась в матче Зенит—ЦСКА (счёт 1:1, 21.10.2022) и составляет 26 матчей (20 побед и 6 ничьих);

Личные 
  года Елена Шестернёва забила первый гол «Зенита» в чемпионатах России (матч ЦСКА — «Зенит» 2:1).
  года Вероника Куропаткина забила 100-й гол «Зенита» в чемпионатах России (матч «Зенит» — Ростов 3:0).
 наибольшее количество игр за клуб — Вера Симановская (58 матчей в чемпионате + 7 матчей в кубке — на момент окончания сезона 2022)
 лучший бомбардир команды — Ана Диаш (18 мячей в чемпионате + 4 мяча в кубке — на момент окончания сезона 2022)

Текущий состав

Игроки 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Административный и тренерский штаб

Руководство клуба 
  Александр Медведев — президент, генеральный директор;

Тренерский штаб 
  Ольга Порядина — главный тренер;
  Сергей Грешнов — тренер;
  Андрей Богданавичус — тренер по физподготовке;
  Евгений Понятовский — тренер вратарей;
  Александр Лагун — начальник команды;
  Роман Милевский — администратор команды;
  Алексей Мишкин — врач;
  Игорь Гуров — массажист.

Участие в турнирах

Главные тренеры 

 матчи первенства страны и

«Зенит-2» 
Имеется также молодёжная команда женского футбольного клуба «Зенит», с 2021 года участвующая в молодёжной лиге. В 2020 году в первой лиге играла команда «Зенит»-2.

Источники 
 Комментарии

 Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЖФК «Зенит»
 Телеграм-канал женской команды
 Инстаграм команды
 Твиттер команды
 Официальная группа во ВКонтакте
 Профиль команды на официальном сайте чемпионата

Газпром
ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Санкт-Петербурга
Появились в 2020 году в России